Traylor kan som auktorsförkortning betyda:

 Melvin Alvah Traylor Jr.
 Melvin Alvah Traylor, Jr.

Robotskapade auktorsförkortningar